Emmett kan syfta på:

 Emmett, Idaho
 Emmett, Kansas
 Emmett, Michigan